Die Saison 1958/59 war die 16. Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Neu in die Liga gekommen war der Aufsteiger Celaya FC, der den in der Vorsaison abgestiegenen CD Tampico ersetzte.

Besonderheiten 
In dieser Saison gewann der CD Guadalajara seinen zweiten Meistertitel nach 1956/57 und legte den Grundstein für eine bisher immer noch einmalige Serie in der mexikanischen Liga von vier Meistertiteln in Folge. Doch danach sah es zu Saisonbeginn nicht aus. Die Mannschaft startete mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den CD Zamora und hatte nach acht Spieltagen (mit jeweils drei Siegen und Niederlagen sowie zwei Remis) eine ausgeglichene Bilanz. Doch dann drehte Guadalajara auf, gewann fünfmal in Folge (darunter ein 2:0-Heimsieg gegen den späteren Vizemeister León FC und ein 4:1-Auswärtssieg beim Dritten der Abschlusstabelle, CD Zacatepec) und verlor nur noch ein einziges Spiel (dieses allerdings deutlich mit 0:4 in der Rückrunde beim ärgsten Verfolger León).

Vor dem letzten Spieltag der Saison 1958/59 war eine Entscheidung weder im Meisterschafts- noch im Abstiegskampf gefallen. Der Zweitplatzierte León, der sein letztes Heimspiel gegen Necaxa 4:2 gewann, musste allerdings auf einen Patzer des Tabellenführers Guadalajara hoffen. Dieser tat ihm den Gefallen nicht und schlug Atlante souverän mit 4:0.

Dramatischer verlief der Abstiegskampf, wo Atlético Morelia (12. Platz mit 19 Punkten) den Vorletzten CD Cuautla (mit 18 Punkten) empfing. Schlusslicht war der Celaya FC mit 17 Punkten, aber dem etwas besseren Torverhältnis gegenüber Cuautla, so dass Cuautla auch bei einem Remis noch nicht gerettet gewesen wäre. Im direkten Vergleich der Abstiegskandidaten Morelia und Cuautla setzte Morelia sich mit 2:0 durch und kletterte somit noch an den „alten Rivalen“ Necaxa (2:4 in León) und Atlante (0:4 in Guadalajara) vorbei auf den zehnten Platz, während Celaya sich durch einen 3:1-Sieg beim CD Oro rettete und Cuautla in die zweite Liga schickte.

Abschlusstabelle 1958/59 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1958/59 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1958
Fußballsaison 1958/59